« Marie-Louise d’Orléans » peut faire référence à deux princesses de la maison d’Orléans :
 Marie-Louise d’Orléans (1662-1689), reine d’Espagne, fille de Philippe, duc d’Orléans et d’Henriette d’Angleterre ; 
 Marie-Louise-Élisabeth d’Orléans (1695-1719), duchesse de Berry, fille de Philippe, duc d’Orléans (futur régent) et de Françoise-Marie de Bourbon.
 Marie-Louise d'Orléans (1896-1973), princesse de Bourbon-Siciles, fille d'Emmanuel d'Orléans et de Henriette de Belgique.
Homonymie capétienne